Teitur Matras Gestsson, abrégé Teitur Gestsson, né le  à Copenhague au Danemark, est un footballeur international féroïen, possédant également la nationalité danoise. Il évolue au poste de gardien de but au HB Tórshavn.

Carrière

En club

En équipe nationale 

Teitur Gestsson honore sa première sélection le , lors d'un match amical contre Gibraltar. Débutant le match comme titulaire, il dispute 46 minutes de jeu lors de cette rencontre.

Statistiques

Palmarès 
Il remporte le championnat des îles Féroé en 2013 avec le HB Tórshavn.

Références

Liens externes 
 

Footballeur international féroïen
Joueur du HB Tórshavn
Naissance en août 1992
Naissance à Copenhague